

Wydarzenia 

 Bliski Wschód
 Asyria najechała na Urartu, oblężenie miasta Tuszpa.

Zmarli 
 Sarduri II, król Urartu